World Vacation Tour () — второй концертный тур американской хард-рок-группы Van Halen. Мировое турне, которое было в поддержку их второго альбома, было первым мировым турне группы в качестве хедлайнера.

О туре 
В этом туре Van Halen впервые посетили такие места, как:
 В США:
 Лос-Анджелес
 Вашингтон
 Сентрал-Пойнт
 Мизула
 Колдуэлл
 Логан
 Такома
 Сан-Рафел
 Сан-Хосе
 Боулдер
 Каламазу
 Толидо
 Сиракьюс
 Рочестер
 Шарлотт
 Роли
 Ноксвилл
 Литл-Рок
 Уэст-Палм-Бич
 Майами
 Лейкленд
 Линкольн
 Дубьюк
 Эсбери-Парк
 Спрингфилд
 Бисмарк
 Рапид-Сити
 Биллингс
 Тусон
 Инглвуд
 В Канаде:
 Лондон
 Эдмонтон
 Калгари
 Реджайна
 Виннипег
 В Бельгии:
 Брюссель
 В Германии:
 Дюссельдорф
 Мюнхен
 Во Франции:
 Лион
 В Японии:
 Киото
 Фукуока
 Курасики

Сет-лист 

Песни, сыгранные в целом

С альбома Van Halen:
 Runnin’ with the Devil
 Eruption
 You Really Got Me 
 Ain’t Talkin’ ’bout Love
 Jamie’s Cryin’
 Atomic Punk
 Feel Your Love Tonight
 Ice Cream Man 
 On Fire

С альбома Van Halen II:
 You’re No Good 
 Dance the Night Away
 Somebody Get Me a Doctor
 Bottoms Up!
 Outta Love Again
 Light Up the Sky
 Spanish Fly
 D.O.A. (Dead Or Alive)
 Beautiful Girls

С альбома Women and Children First:
 Fools (Intro)
 Growth

Другие песни:
 Eyes of the Night 

Типичный сет-лист
 Light Up the Sky
 Somebody Get Me a Doctor
 Барабанное соло Алекса Ван Халена
 Runnin’ with the Devil
 Dance the Night Away
 Beautiful Girls
 On Fire
 Басовое соло Майкла Энтони
 You’re No Good
 Jamie’s Cryin’
 Fools (Intro) + Feel Your Love Tonight
 Outta Love Again
 Ice Cream Man
 Ain’t Talkin’ ’bout Love
 Гитарное соло Эдди Ван Халена, включая Eruption и Spanish Fly
 You Really Got Me

На бис
 Bottoms Up!
 Growth + Atomic Punk

Даты тура

Участники тура 
 Дэвид Ли Рот — вокал, акустическая гитара (в Ice Cream Man)
 Эдди Ван Хален — гитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Ван Хален — ударные

Концертные туры 1979 года
Концертные туры Van Halen